Albanska nogometna reprezentacija predstavlja državu Albaniju u međunarodnom muškom nogometu.

Od svog nastanka, 1946., je se uspjela kvalificirati na prvo veliko natjecanje u Francuskoj u 2016. godini.

Stadioni 
Većina utakmica albanskog nacionalnog sastava se igra na Qemal Stafa stadionu. Stadion je izgrađen 1946. kao višenamjenski stadion. Danas se uglavnom koristi za nogometne utakmice. Kapacitet stadiona je 19.600 sjedećih mjesta. 

Albanija također koristi stadion Loro Boriçi, koji se nalazi u Skadru, gdje je reprezentacija igrala neke uspješne utakmice, kao što je ona protiv Rusije, pobjeda 3-1 u kvalifikacijama za Euro 2004 i Niko Dovana stadion u Durrësu, gdje su igrali prijateljsku utakmicu protiv  Uzbekistana 11. kolovoza 2010.

Trenutni sastav  
Albanski izbornik je objavio sljedeći popis igrača za Europsko prvenstvo u 2016. godini.

Broj nastupa i golova unesen poslije utakmice sa Rumunjskom: 19. lipnja 2016.

Statistike

Igrači s najviše nastupa 

Zvjezdica (*) označuje da je igrač još uvijek aktivan ili igra za nacionalni sastav.
Broj nastupa i golova unesen poslije utakmice sa Francuskom: 19. studenog 2019.

Igrači s najviše golova 

Zvjezdica (*) označuje da je igrač još uvijek aktivan ili igra za nacionalni sastav.
Broj nastupa i golova unesen poslije utakmice sa Francuskom: 19. studenog 2019.

Uspjesi na velikim natjecanjima

Svjetsko prvenstvo

Europsko prvenstvo

Utakmice 
2016.

Izbornici

Izvori

Vanjske poveznice 

 FutbolliShqiptar.net
 Fan Website
 AlbaniaSoccer.com
 AIFR arhiva rezultata: 1946. - 2000/01.
 Tifozat Kuq e Zi / Red and Black Fan Klub
 Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation - Albania
 Albanija Sport
 Albanske nogometne novosti 

Nogometne reprezentacije
Nogomet u Albaniji
Nogomet